Eerste klasse (1992/1993) była 90. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Club Brugge. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii